Marie-Madeleine, ou Madeleine pénitente ou Madeleine repentante est un thème artistique chrétien :
 Madeleine pénitente, sculpture en bois polychrome de Donatello (1453-1455) ;
 Madeleine pénitente, sculpture en bois polychrome de Desiderio da Settignano (1455) ;
 Madeleine pénitente, sculpture en bois polychrome (1515-1520) attribuée à Gregor Erhart, maintenant au Louvre ;
 Madeleine pénitente, tableau du Titien (1535) ;
 Marie-Madeleine pénitente, tableau du Greco (1577-1578) ;
 Madeleine repentante, tableau du Caravage (1593-1594) ;
 La Madeleine pénitente (vers 1720), Giovanni Antonio Pellegrini, musée des beaux-arts de Montréal ;
 La Madeleine pénitente (vers 1720), Giovanni Battista Piazzetta, musée des beaux-arts de Montréal ;
 Madeleine pénitente (1793), Antonio Canova ;
 La Madeleine pénitente (vers 1855), tableau de Paul Baudry (1828-1886).

Voir aussi 
 La Madeleine à la flamme filante, par Georges de La Tour.
 La Madeleine à la veilleuse, par Georges de La Tour.
 La Madeleine au miroir, par Georges de La Tour.
 La Madeleine aux deux flammes, par Georges de La Tour.